Thümmig ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Martin Thümmig (1693–1778) war ein deutscher evangelischer Theologe
 Ludwig Philipp Thümmig (1697–1728) war ein deutscher Professor der Philosophie